Una cascada, caiguda d'un curs d'aigua per un precipici
 Una font monumental d'on brolla l'aigua en forma de cascada; 
 Un conjunt de focs artificials disposats de manera que la caiguda de llurs elements encesos imiti la forma d'una cascada
 Un conjunt d'elements de dispositius, d'aparells, col·locats successivament de manera que la sortida de cadascun d'ells és connectada a l'entrada del següent.